

Psychologia 
 opętanie – zjawiska psychologiczne lub paranormalne
 zaburzenia transowo opętaniowe – w psychiatrii rodzaj zaburzeń mentalnych

Filmy 
 Opętanie (oryg. Ossessione) – włoski film w reżyserii Luchino Viscontiego z 1943 roku
 Opętanie – polski film w reżyserii Stanisława Lenartowicza z 1972 roku
 Opętanie (oryg. Possession) – francusko-niemiecki film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego z 1981 roku
 Opętanie (oryg. Stir of Echoes) – amerykański film w reżyserii Davida Koeppa z 1999 roku
 Opętanie (oryg. Possession) – amerykański film w reżyserii Stevena de Souzy z 2000 roku
 Opętanie (oryg. Possession) –  brytyjsko-amerykański film w reżyserii Neila LaBute’a z 2002 roku

Utwory literackie 
 Opętanie (oryg. The Indwelling: The Beast Takes Possession) – VII tom bestsellerowej serii Powieść o czasach ostatecznych autorstwa Tima LaHaye’a i Jerry’ego B. Jenkinsa.
 Opętanie (Diabeł wcielony) – powieść Raymonda Radigueta
 Opętanie – powieść A.S. Byatt